Renoir er et efternavn som blandt andet følgende personer bærer:

 Filminstruktøren Jean Renoir.
 Maleren Pierre-Auguste Renoir.